Itasca Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Itasca Township (Kansas)
 Itasca Township (Minnesota)